Станом на вересень 2016 року до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) віднесено 81 вимерлий вид членистоногих, 86 можливо вимерлих видів та два вимерлих у дикій природі.

Губоногі 
Можливо вимерлі види

 Mecistocephalus cyclops
 Mecistocephalus sechellarum

Черепашкові раки 
Вимерлі види

 Liocypris grandis
 Nistabcypris costata

Павукоподібні 
Вимерлі види  Можливо вимерлі види

Двопарноногі 
Вимерлі види 
 

Можливо вимерлі види

Прихованощелепні 
Можливо вимерлі види

 Ceratophysella sp. nov. 'HC'
 Delamarephorura tami

Щелепоногі 
Вимерлі види

 Afrocyclops pauliani
 Tropodiaptomus ctenopus

Вищі ракоподібні 
Вимерлі види  

Можливо вимерлі види  

Вимерлі в дикій природі види

 Thermosphaeroma thermophilum

Комахи 
Вимерлі види 

Можливо вимерлі види 

Вимерлі в дикій природі види

 Leptogryllus deceptor (Leptogryllus deceptor)

Примітки